Charlie Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Charlie Lake, Ontario, sjö, 
 Charlie Lake, British Columbia, sjö,